Mike Hughes est un nom notamment porté par :

 Mike Hughes (1956-2020), chauffeur de limousine et cascadeur américain ;
 Mike Hughes (né en 1959), rameur d'aviron canadien.